Curiosity peut faire référence à :
 Curiosity, un robot astromobile de la mission Mars Science Laboratory d'exploration de Mars (2012) ;
 Curiosity, un film américain réalisé par Mack Sennett, sorti en 1911 ;
 Curiosity, une série télévisée documentaire diffusée depuis 2011 sur la chaîne de télévision Discovery Channel ;
 Curiosity, un extended play (EP) de l'auteur-compositrice canadienne Carly Rae Jepsen, dont l'un des morceaux s'appelle également Curiosity ;
 Curiosity: What's Inside the Cube?, un jeu en  ligne massivement multijoueur sorti sur iPhone et Android.

Voir aussi